

События

Римская империя 
 Император: Тиберий.
 Консулы: Гай Фуфий Гемин и Луций Рубеллий Гемин.
 Консулы-суффекты: Авл Плавтий и Луций Ноний Аспренат.
Ссылка Агриппины Старшей и Нерона Юлия Цезаря на остров Пандатерия.

Китай 
 Окончательное подавление восстания «Красных бровей».

Скончались 

 Юлия Августа, римская императрица-консорт(27 до н.э— 14 н.э), жена Октавиана Августа (38 до н. э. — 14), мать императора Тиберия, бабушка императора Клавдия, прабабушка императора Калигулы и прапрабабушка императора Нерона.

См. также

Примечания